Stagionatura del calcestruzzo – insieme degli accorgimenti protettivi cui deve essere sottoposto il calcestruzzo "giovane"
 Stagionatura – trattamento degli alimenti per favorirne la conservazione e conferire loro particolari proprietà organolettiche
 Stagionatura del formaggio
 Stagionatura dei salumi
 Stagionatura del legno – essiccazione del legno al fine di ridurne il contenuto di umidità prima dell'uso
 Stagionatura delle pentole – aggiunta di una patina protettiva alle pentole di ghisa o acciaio